Cockatoo Island (Sydney) - eiland in de haven van Sydney, Australië
 Cockatoo Island (West-Australië) - eiland in het Buccaneer-Archipel, West-Australië, Australië
 Cockatoo Island - vroegere naam van Lilihigna Island, een eiland in de Salomonseilanden